Brookdale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Brookdale (del av en befolkad plats), Western Australia, Armadale,

USA 

 Brookdale (ort i USA, South Carolina), Orangeburg County, 
 Brookdale (ort i USA, New Jersey), Essex County, 
 Brookdale (ort i USA, Kalifornien), Santa Cruz County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar